Roberto Molina puede referirse a:

 Roberto Antonio Molina, exfutbolista argentino.
 Roberto Molina Carrasco, un medallista olímpico español.
 Roberto Molina Espinosa, escritor y periodista español del siglo XX.
 Roberto Molina Borrás, escritor español del siglo XX, hijo del anterior.